Ра́йлі () — може означати топонім, ім'я або прізвище.

Особи 
 Райлі (прізвище)
 Райлі (ім'я)

Райлі (округ, Канзас)
 Райлі — місто, штат Індіана
 Райлі — місто, штат Канзас

Див. також 
 Riley Motor
 Рейлі